Тотлебен — многозначный термин.

Фамилия
 Тотлебены — дворянский род
 Тотлебен, Готтлоб Курт Генрих (1715—1773) — русский генерал XVIII века.
 Тотлебен, Эдуард Иванович (1818—1884) — военный инженер.

Топонимы
 Тотлебен — село в Болгарии.
 Тотлебен — коммуна в Германии.
 Тотлебен — один из фортов в Финском заливе.
 Тотлебен — главный форт Керченской крепости.